Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1999./2000.

3. ŽNL Međimurska

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

Poveznice 
 1. HNL 1999./2000.
 2. HNL 1999./2000.
 3. HNL 1999./2000.
 4. rang HNL-a 1999./2000.
 5. rang HNL-a 1999./2000.
 6. rang HNL-a 1999./2000.
 Hrvatski nogometni kup 1999./2000.

Izvori 

1999-00
 7